{{DISPLAYTITLE:(276033) 2002 AJ129}}
(276033) 2002 AJ129 ist ein Asteroid, dessen Umlaufbahn um die Sonne regelmäßig die Bahnen der inneren Planeten des Sonnensystems (Merkur, Venus, Erde und Mars) kreuzt.

Beschreibung 
Das Objekt wurde am 15. Januar 2002 im Near-Earth-Asteroid-Tracking-Programm (NEAT) des Jet Propulsion Laboratory (JPL) am Haleakala Observatory auf Maui entdeckt. Neun Tage später näherte es sich der Erde auf eine Entfernung von 0,3364 AE (etwa 50 Mio. km). Der Erdbahnkreuzer ist vom Typ eines Apolloasteroiden, seine Bahnumlaufzeit beträgt 586 Tage und 9 Stunden.

Die Größe dieses Himmelskörpers wird auf etwa 400 bis 1200 Meter Durchmesser geschätzt, über seine Zusammensetzung ist noch nichts bekannt. Aufgrund seiner Masse, seines Orbits und der hohen Bahngeschwindigkeit von 24 bis 51 km/s gilt er als ein potentiell gefährlicher Asteroid.

Anlässlich der Annäherung an die Erde am 4. Februar 2018, die ihn um 21:31 Uhr UTC bis auf einen Abstand von 0,028127 AE (rund 4,2 Mio. Kilometer, elffache Monddistanz) heranführt, war geplant, das Objekt zwischen 3. und 7. Februar 2018 mit dem Goldstone-Radioteleskop und Arecibo zu beobachten.

Annäherungen 
Die zukünftigen Annäherungen wurden im Jahr 2011 für knapp 200 Jahre im Voraus berechnet. In einer geringeren Distanz als 2018 passiert der Asteroid die Erde in diesem Jahrhundert nur 2087.

Mit einer Kollision braucht in diesem Jahrhundert nicht gerechnet zu werden, da der Abstand mehr als die zehnfache Monddistanz betragen wird. Für das Jahr 2172 wird allerdings eine noch wesentlich engere Passage mit einem Abstand von nur etwa 685.600 km erwartet, das ist die anderthalbfache Entfernung von Erde und Mond.

Weblinks 

 Animation der Passage von 2002 AJ129 (Youtubevideo, 0:10)

Einzelnachweise

Anhang (Tabellen) 

Asteroid vom Apollo-Typ